Tenggulun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tenggulun, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Tenggulun, distrikt, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar